Marco Antonio Raupp (*1938)
Marinha Raupp (* 1960)
Valdir Raupp (* 1955)

Desambiguações de sobrenomes